Müllenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Müllenbach, Ahrweiler – kommun i Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, 
 Müllenbach, Cochem-Zell – kommun i Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz,